lipowe – podrodzina roślin

Miejscowości
 Lipowe – wieś w województwie małopolskim, w powiecie limanowskim, w gminie Limanowa
 Lipowe – osada w województwie mazowieckim, w powiecie przysuskim, w gminie Klwów

Zobacz też:
Parafia Lipowe Pole:
 Lipowe Pole Plebańskie
 Lipowe Pole Skarbowe